Cokrowati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cokrowati, Blora, by, 
 Cokrowati, Tuban, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar